Сагене́й () — франко-канадские топонимы, гидронимы и прочее:
 Сагеней — река в Канаде, на северо-востоке провинции Квебек.
 Сагеней — фьорд в заливе Св. Лаврентия, куда впадает река Сагеней.
 Сагеней — городская агломерация (с 2002 года) в долине реки Сагеней.
 Королевство Сагеней — легендарное королевство, своеобразное франко-канадское Эльдорадо.
 Национальный парк Сагеней

См. также 
 Сагеней — Озеро Сен-Жан
 Сагеней-Сен-Лоран (национальный морской парк)